Le « -x » final ne se prononce pas. En francoprovençal pour les noms multisyllabiques, « x » indique l’accentuation sur la dernière syllabe le différenciant avec le z final qui sert à marquer le paroxytonisme et ne devrait pas être prononcé.

Candide Thovex, skieur professionnel français
Mirabelle Thovex, snowboardeuse française

Patronyme francoprovençal